Борис Вячеславович Дюшен  (1886—1949) — советский деятель госбезопасности, инженер-полковник:527, журналист, член РСДРП с 1903 года, меньшевик. Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Главный инженер специальной научно-исследовательской лаборатории НКВД—МГБ СССР:527. Со слов Юрия Айхенвальда, лауреат Сталинской премии СССР.

Биография 
Родился в семье генерал-лейтенанта от артиллерии Вячеслава Александровича Дюшена:527. После окончания Петербургского технологического института работал инженером. С 1914 года на службе в Российской императорской армии, после окончания военной электротехнической школы произведён в подпоручики. Участник Первой мировой войны в составе 148-го Каспийского пехотного полка, имел ранения.

В 1917 году возглавил в Ярославле Совет военных депутатов, организованный по приказу начальника Ярославского гарнизона с целью создать альтернативу более радикально настроенному Совету солдатских депутатов. Был избран во временный городской комитет РСДРП (о). Был помощником комиссара, а затем комиссаром Временного правительства в Ярославской губернии.

После октябрьской революции 1917 года выступил против большевиков и был арестован, но был освобождён после заступничества А. М. Коллонтай:527. В июле 1918 года был одним из руководителей и принимал активное участие в антисоветском мятеже в Ярославле.

Участник Гражданской войны, в 1919 году служил в Отделе пропаганды при штабе армии генерала Н. Н. Юденича. Активно сотрудничал в Ревельской газете правых эсеров «Свободная Россия» под редакцией А. И. Куприна и Г. Л. Кирдецова. В чине капитана исполнял обязанности начальника службы связи в штабе Северо-Западной армии. С 1919 года в эмиграции в Эстонии, затем в Берлине. С 1921 года был членом редколлегии сменовеховской газеты «Накануне», сотрудничал с ОГПУ.

В 1926 году вернулся в СССР, жил в Москве, был назначен заведующим отделом заочного обучения при Главном управлении профессионального образования Наркомпроса РСФСР. Длительное время работал инженером-консультантом журнала «Изобретатель».

Арестован органами НКВД 4 октября 1935 года. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 28 марта 1936 года «за активное участие в контрреволюционной группе и антисоветскую агитацию» (статьи 58-10, 58-11 УК РСФСР) заключён в ИТЛ на 5 лет. 17 марта 1940 года постановлением Особого совещания НКВД СССР Б. В. Дюшен из под стражи был досрочно освобождён.

С 1940 года принят на работу в НКВД СССР, был главным инженером Спецлаборатории НКВД-МГБ СССР.

Реабилитирован 5 июня 1989 года.

Труды 
 «Республики Прибалтики: Эстонія, Латвія, Литва»; Русское универсальное изд-во, Berlin : Russkoe universalʹnoe izd-vo, 1921 г.
 «Теорія относительности Эйнштейна»; Русское универсальное изд-во, Berlin : Russkoe universalʹnoe izd-vo, 1921 г.
 «Радиотелеграфия: её основы, успехи и роль в современной жизни»; Знание, Berlin : Znanie, 1921.

Примечания

Источники 
 Энциклопедия секретных служб России. — : АСТ, 2003. — 800 с.
 Словарь по Русскому Зарубежью.
 Письмо Горького Сталину.
 Федюк Г. П. Дюшен Борис Вячеславович Яркипедия

Меньшевики
Персоналии:Северо-Западная армия
Участники Первой мировой войны (Россия)
Военнослужащие войск НКВД Великой Отечественной войны
Мемуаристы русского зарубежья
Писатели России XX века
Писатели России по алфавиту
Публицисты по алфавиту
Репрессированные сотрудники НКВД
Посмертно реабилитированные в СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Участники Гражданской войны в России (белые)